Nederlandse identiteitskaart (NIK)
 Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap